

Літературні твори 
 «Любов до життя» або у деяких перекладах «Жага до життя» (), 1905 — оповідання американського письменника Джека Лондона.
 «Жага до життя» (), 1934 — біографічний роман Ірвінга Стоуна про життя нідерландського художника Вінсента ван Гога.
 «Жага до життя», (), 1949 — роман американського письменника Джона О'Гари.

Кінострічки 
 «Жага до життя» (), 1956 — американська кінострічка режисерів Вінсента Мінеллі та Джорджа К'юкора за однойменним романом Ірвінга Стоуна про життя нідерландського художника Вінсента ван Гога.